Scheunemann est un patronyme allemand pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1960), joueur allemand de football
Henning Scheunemann (1570-1615), médecin et alchimiste allemand
Niels Scheuneman (né en 1983), coureur cycliste néerlandais
 (né en 1955), écrivaine américaine de livre pour enfants
 (né en 1987), acteur indonésien
 (né en 1960), lobbyiste néoconservateur américain
 (né en 1973), joueur et entraîneur indonésien de football

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand